Miejscowości w USA:
 Hubbard – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Hubbard – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dakota
 Hubbard – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Hubbard – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Hubbard – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hill
 Hubbard – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Hubbard – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Hubbard (ang. Hubbard Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Hubbard (ang. Hubbard Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Hubbard (ang. Hubbard Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Hubbard (ang. Hubbard Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Hubbard (ang. Hubbard Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hubbard (ang. Hubbard County) – w stanie Minnesota

Inne 
 Hubbard – lodowiec znajdujący się na Alasce w Stanach Zjednoczonych oraz częściowo na Jukonie w Kanadzie
 Freddie Hubbard – amerykański trębacz jazzowy
 Rob Hubbard – brytyjski kompozytor muzyki elektronicznej
 L. Ron Hubbard – amerykański pisarz, założyciel Kościoła Scjentologicznego.